Куп Мађарске у фудбалу 1997/98. () је било 58. издање серије, на којој је екипа МТК Хунгарија тријумфовала по 11. пут.

Четвртфинале

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1998.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1998.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1998.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1998.

|}

Полуфинале 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1998.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1998.
|-

|-
|}

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 На РСССФ
 Званична страница 
 На soccerway.com

1998
Фудбал у 1998.
Фудбал у 1997.